Saint John Bosco steht für:

 Johannes Bosco (1815–1888), italienischer Geistlicher, Ordensgründer und Heiliger
 Don-Bosco-Kirche, Kirchen

Siehe auch:
 Liste Johannes Bosco als Namensstifter
 Saint Jean Bosco
 San Giovanni Bosco
 San Juan Bosco